Jan Uniken (1704-1782), koopman en vervener in Oost-Groningen
Jan Uniken (1783-1859), grootgrondbezitter en vervener in Oost-Groningen